William McKinley ist der Name folgender Personen:

* William McKinley (Politiker, vor 1798) (vor 1798–nach 1826), US-amerikanischer Politiker (Virginia)
 William McKinley (1843–1901), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1897 bis 1901
 William B. McKinley (1856–1926), US-amerikanischer Politiker
 William Thomas McKinley (1938–2015), US-amerikanischer Komponist, Jazzpianist und Musikpädagoge